Drugen ist ein deutscher Ortsname:
 Drugen, bis 1938 Lissaken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, ab 1945: Lisaki, untergegangener Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Drugen, historische Bezeichnung von Drugehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, seit 1947: Pereslawskoje, Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland